Tokiwa puede hacer referencia a:

Geografía 
 El lago Tokiwa, en la prefectura de Yamaguchi, Japón.
 Tokiwa, antigua población japonesa en la prefectura de Fukushima.
 Tokiwa, antigua población japonesa en la prefectura de Aomori.

Buques 
 El Tokiwa, crucero acorazado japonés Clase Asama, bautizado en honor del lago, que sirvió en la Armada Imperial Japonesa.
 El Tokiwa (AOE-423), buque de apoyo Clase Towada en servicio con la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.

Personas 
 Tokiwa Gozen, noble japonesa, madre de Minamoto no Yoshitsune.
 Takako Tokiwa, actriz japonesa.
 Satoshi Tokiwa, exfutbolista japonés